

Geografia 
 Iturbe  centro abitato del Paraguay, situato nel Dipartimento di Guairá

Persone 
 Iker Iturbe – cestista spagnolo
 Juan Iturbe – calciatore paraguaiano naturalizzato argentino